Журавский сельсовет (сельский совет)

Российская Федерация

Новосибирская область 

 Журавский сельсовет Чистоозерного района

Ставропольский край 

 Журавский сельсовет Новоселицкого района (упразднён в 2020 году)

Украина 

Упразднены в 2020 году.

Черкасская область 

 Журавский сельсовет Городищенского района
 Журавский сельсовет Шполянского района

Черниговская область 

 Журавский сельсовет Варвинского района

Крым 

 Журавский сельский совет Кировского района Автономной Республики Крым, упразднён в 2014 году с переходом Крымского полуострова под юрисдикцию Российской Федерации, на его месте образовано Журавское сельское поселение.